Muzika za film i TV naziv je kompilacijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1989. godine. Na albumu se nalazi 20 tema komponiranih za film i TV. Reizdano 2008. pod nazivom "Za kino i TV" u proširenom izdanju.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Muzika za film i TV

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1989.